Světová výstava v Paříži (fr. Exposition universelle de Paris) se konala v minulosti v tomto městě několikrát:
 Světová výstava 1855
 Světová výstava 1867
 Světová výstava 1878
 Světová výstava 1889
 Světová výstava 1900
 Světová výstava 1937